Lipianka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Lipianka – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Goworowo